MUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mui River (Etiopia)